Натуральне число 1193
 1193 рік до нашої ери
 1193 рік нашої ери